Трудовая партия может означать:
 Трудовая партия Ирана
 Трудовая партия Кореи
 Трудовая партия Литвы
 Трудовая партия Новой Каледонии
 Трудовая партия России
 Трудовая партия Украины
 Норвежская трудовая партия
 Карпаторусская трудовая партия
 Эстонская трудовая партия

См. также 
 Трудовая группа (Трудовики)
 Партия труда
 Партия трудящихся
 Лейбористская партия
 Рабочая партия

Примечания 

Лейбористские партии